Stay Alive – film z 2006
 Stay Alive – album Niny
 „Stay Alive” – piosenka Basshuntera z albumu The Old Shit